Третий турнир Балтийской баскетбольной лиги состоялся в 2006/07 г. Схема розыгрыша вновь изменилась. По сути, её можно рассматривать как переходную от единой лиги в 2005/06 г. к системе с двумя дивизионами в 2007/08 г. Регулярный чемпионат с участием 14 клубов прошёл в два этапа — первый в октябре—декабре 2006 г., второй в январе—марте 2007 г. В апреле состоялись матчи плей-офф, завершившиеся финалом четырёх. В итоге второй год подряд победителем стал вильнюсский Летувос Ритас.

Участники 
В третьем турнире ББЛ приняло участие 14 команд (восемь литовских, четыре латвийские и две эстонские).

Регулярный чемпионат

Первый этап 
На первом этапе четырнадцать команд, разделенные на две группы по семь команд, провели двухкруговые турниры, определившие участников двух дивизионов второго этапа.

Второй этап 
По итогам первого этапа команды были разделены на два дивизиона. В первый (шесть команд) вошли по три лучшие команды от каждой группы, во второй — оставшиеся восемь. Вновь прошли двухкруговые турниры, определившие участников плей-офф. Две лучшие команды из первого дивизиона напрямик вышли в финал четырёх. Остальные четыре команды первого дивизиона, а также две лучшие команды из второго получили право побороться за оставшиеся два места. Худшие пять команд, как было объявлено, в следующем сезоне должны были выбыть во вновь создаваемый второй дивизион (Кубок вызова).

Плей-офф

Одна восьмая финала 
В одной восьмой финала две худшие команды первого дивизиона сыграли против двух лучших команд второго. На этой стадии плей-офф игралось по два матча (29 и 31 марта), на своей и на чужой площадке, при определении победителя учитывалась разница очков. Первыми указаны хозяева первых матчей.

Четвертьфиналы 
В четвертьфиналах третья и четвёртая команды первого дивизиона сразились с победителями пар одной восьмой финала. На этой стадии также игралось по два матча (первые 4 апреля, ответные — 7 <первая пара> и 9 апреля <вторая пара>), на своей и на чужой площадке, при определении победителя учитывалась разница очков. Первыми указаны хозяева первых матчей.
{| style="text-align:center" cellpadding=1 border=0
!width=200|
!width=100 align=left|
!width=100|Счет
!width=160 align=left|
|-
|align=left|Четвертьфиналы
|align=left| Калев/Крамо
| 75:74, 72:79 
|align=left| Вентспилс|-
|align=left|
|align=left| АСК
| 71:68, 63:82 
|align=left| Шяуляй|}
 Финал четырёх 
Финал четырёх прошёл с 20 по 21 апреля 2007 года в Риге на Арене Рига, хотя единственная латвийская команда представляла Вентспилс. Ей удалось потеснить Шяуляй с третьего места, которое он ранее занимал два года подряд. Действующий чемпион ББЛ Летувос Ритас''' сумел подтвердить свой статус, вновь оставив Жальгирис вторым.

Ссылки 
 Сезон 2006/07 на сайте Евролиги
 Календарь сезона 2006/07 на сайте Балтийской баскетбольной лиги

2006 год в баскетболе
2007 год в баскетболе
Балтийская баскетбольная лига